Гнёздовский идол — миниатюрная антропоморфная фигурка, обнаруженная во время раскопок Гнёздовского археологического комплекса в 2003 году.

Описание 
Фигурка высотой 2,9 см, шириной 0,8 см. Вероятно, сначала изображала стоявшего мужчину, но ноги оказались потеряны. Черты лица: большой прямой нос, выпуклые круглые глаза. Уши обозначены полукругами. Хорошо читаются усы и бородка. На голове конический головной убор, состоящий из восьми четко отделяющихся друг от друга и закругляющихся внизу лепестков-лопастей. Головной убор завершается круглым навершием.

Одежда фигурки вероятнее всего является перепоясанной рубахой или кафтаном, доходящим до колен. Очень четко выделен пояс в виде выпуклого валика. Ниже пояса одежда собрана в складки. Руки согнуты в локтях, левая лежит на поясе, правая — чуть выше, на животе, что придает некоторое сходство с изображениями на верхней части Збручского идола.

Источники 
 
 Мурашёва В. В. «Идол из Гнёздова» // . 2005. № 1.
 Мурашева В. В., Ениосова Н. В., Фетисов А. А. Кузнечно-ювелирная мастерская пойменной части Гнездовского поселения.// Гнездово. Результаты комплексных исследований памятника. СПб. 2007.

Археологические артефакты
Археологические объекты Смоленской области
Славянское язычество